Mellen ist der Name mehrerer Orte:

 Mellen, Ortsteil von Balve (Nordrhein-Westfalen)
 Mellen (Lenzen), bewohnter Gemeindeteil der Stadt Lenzen (Elbe) im Landkreis Prignitz in Brandenburg
 Mellen, früherer Name des Ortsteils Mellensee, Gemeinde Am Mellensee, Brandenburg
 Mellen, Dorf in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe: Mielno (Węgorzyno)
 Mellen (Wisconsin), Vereinigte Staaten
 Mellen Township (Michigan), Vereinigte Staaten

Der Name Mellen bezeichnet außerdem:
 James Mellen (* 1996), US-amerikanischer Radsportler
 Prentiss Mellen (1764–1840), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Edwin Mellen Press, Fachverlag mit Sitz in Lewiston